Шуть — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шуть, Алёна Валерьевна (род. 1995) — украинская легкоатлетка.
 Шуть, Владислав Алексеевич (род. 1941) — советский и британский композитор.
 Шуть, Павел Александрович (1923—2003) — Герой Социалистического Труда.